Keith William Kinder est un musicologue et professeur de musique canadien.

Biographie 
Keith William Kinder est professeur de musique à l'Université McMaster, à Hamilton, en Ontario. Il a soutenu une thèse de doctorat en direction instrumentale à l'Université du Colorado.

Publications 
 This awareness of beauty : the orchestral and wind band music of Healey Willan, Wilfrid Laurier University Press, 240 pages, 2014.
 Prophetic trumpets : homage, worship, and celebration in the wind band music of Franz Liszt and Richard Wagner, School of the arts, McMaster University, 2010.
 Best music for chorus and winds, New-York, Manhattan Beach Music, 2005.
 The wind and wind-chorus music of Anton Bruckner, Praeger Publishers, 2000.
 Franz Liszt's music for voices and winds, 1995.
 Music for chorus and winds, 1992.
 The application of sonata principles in selected works for winds, 1989.

Références

Liens externes 
 
 

Musicologue canadien
Professeur de musique